«Любовь под прикрытием» — российский художественный фильм 2010 года, снятый по книге Андрея Кивинова «Одноклассница».

Сюжет 
Судьба свела их в отделении милиции. Павел Угрюмов, только что освободившийся из тюрьмы, пришёл вставать на учёт. Молодая учительница Ксюша Веселова решила, наконец, написать заявление на соседа по коммуналке Костика, постоянно крадущего её вещи. Последним его трофеем стала флэшка с очень важной информацией. Никогда ранее не имевшая дела с работниками правоохранительных органов, Ксюша приняла понуро сидящего субъекта за оперуполномоченного. А тот не стал убеждать в обратном сильно понравившуюся ему девушку и вызвался помочь…

В ролях 
 Денис Никифоров — Павел Угрюмов
 Ольга Красько — Ксения Веселова
 Павел Деревянко — Гера Суслятин
 Игорь Савочкин — Тихий
 Николай Иванов — следователь Булгаков
 Екатерина Климова — Татьяна
 Александр Робак — Аркадий, муж Татьяны
 Александр Воробьёв — Сергей Сергеевич
 Велимир Русаков — Харитонов Константин, сосед Ксюши
 Фархад Абдраимов — Сергей Фархадович, покупатель пингвина
 Михаил Богдасаров — Керим, хозяин кафе
 Дарья Калмыкова — барменша Люда
 Александр Матросов — Балашов
 Станислав Довжик — директор турфирмы
 Елена Дубровская — гражданка Дубровская
 Олег Коц — Гарик
 Иван Мацкевич — генерал
 Александр Брухацкий
 Сергей Быхов
 Дмитрий Гриневич
 Сергей Каторженко
 Василий Минич
 Владимир Нефёдов
 Иван Новицкий
 Андрей Осипович
 Алеся Самоховец
 Анна Яремчук-Бобало
 Виктор Молчан

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Андрей Кивинов
 Режиссёр постановщик — Александр Баранов
 Оператор-постановщик — Александр Симонов
 Художник-постановщик — Жанна Пахомова, Александр Максимов
 Композитор — Руслан Муратов
 Звукорежиссёр — Аркадий Носков
Монтаж звука — Алексей Батаев
Ассистент звукорежиссёра — Денис Быканов
Звукоинженер — Борис Кутневич
Колорист — Сергей Запорожцев
Ассистент режиссёра монтажа — Алла Докучаева
 Режиссёр — Олег Бобало
 Ассистент режиссёра по актёрам — Елена Сорокина
 Художник по костюмам — Татьяна Котес
 Художники-гримёры — Лилия Дударенко, Валентина Бобб
 Кастинг директор — Наталья Панченко
 Ведущие продюсеры — Алексей Кублицкий, Станислав Довжик, Леонид Петров
 Продюсеры — Анатолий Максимов, Джаник Файзиев, Николай Попов

Телефильмы 2010 года
Телефильмы России
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы России 2010 года
Сон в кинематографе
Фильмы Александра Баранова